

Sigle 
 Balanced Repeated Replication – replica a ripetizione bilanciata

Codici 
 BRR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto dell'Isola di Barra, Ebridi esterne (Regno Unito)
 brr – codice ISO 639-3 della lingua birao